Il singolare del torneo di tennis Colorado Tennis Classic 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lior Mor che ha battuto in finale Alejandro Hernández 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Kevin Kim (quarti di finale)
 Alejandro Hernández (finale)

 Damian Furmanski (primo turno)
 James Blake (secondo turno)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)
 Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colorado Tennis Classic 2000